Роберт Лутц (или Луц; ): Лутц, Роберт (род. 1932) — вице-президент General Motors и топ-менеджер Ford, Chrysler и BMW.
 Лутц, Роберт (род. 1947) — американский профессиональный теннисист.